Созоновка () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население  состоянием на начало 2017 года — 2040 человек. Почтовый индекс — 27602. Телефонный код  +38 0522. Код КОАТУУ — 3522587001.

Местный совет 
27602, Кировоградская обл., Кропивницкий район, село Созоновка, ул. Парковая, дом 5

Ссылки 
 Созоновка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Кропивницкого района